Sintenis ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Sintenis (1750–1820), deutscher Schriftsteller
 Johann Gottfried Theodor Sintenis (1772–1846), deutscher Pädagoge und Autor historischer Schriften
 Gustav Sintenis (1879–1931), deutscher Bankier
 Karl Sintenis (1806–1867), deutscher klassischer Philologe und Lehrer
 Karl Friedrich Ferdinand Sintenis (1804–1868), anhaltischer Staatsminister
 Karl Heinrich Sintenis (1744–1816), deutscher Pädagoge und evangelischer Theologe
 Paul Ernst Emil Sintenis (1847–1907), deutscher Botaniker
 Renée Sintenis (1888–1965), deutsche Bildkünstlerin
 Walter Sintenis (1867–1911), deutscher Bildhauer, Maler und Medailleur
 Wilhelm Franz Sintenis (1794–1859), deutscher evangelischer Theologe